RVC steht für:
 Flughafen Cestos City, Cestos City, Liberia (IATA-Code)
 RVC Prechtal (Radfahrverein Concordia) in Elzach-Prechtal, Baden-Württemberg
 Reticulated vitreous carbon, schaumförmiger Glaskohlenstoff
 Rotenberger Vertreter-Convent, ein Dachverband von Studentenverbindungen

Abkürzung